Aurora Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Aurora Township (Illinois)
 Aurora Township (Kansas)
 Aurora Township (Minnesota)
 Aurora Township (Missouri)
 Aurora Township (North Dakota)
 Aurora Township (South Dakota)